Monte Castellaccio – montagna dell'Appennino tosco-romagnolo
 Monte Castellaccio – montagna dell'Appennino ligure 
 Monte Castellaccio – montagna nei pressi di Termini Imerese, provincia di Palermo
 Monte Castellaccio – montagna nei pressi di Cerisano, provincia di Cosenza
 Monte Castellaccio – altura nei pressi di Imola, provincia di Bologna 
 Monte Castellaccio – montagna del Tratto di Pietralunga del Fiume Simeto, in Sicilia